peut désigner :
  de chars de combat